Августа Вильгельмина Луиза Гессен-Кассельская (; 25 июля 1797, Кассель — 6 апреля 1889, Лондон) — принцесса Гессен-Кассельская, супруга Адольфа Фредерика, герцога Кембриджского. Бабушка английской королевы Марии Текской.

Биография 
Принцесса Августа Вильгельмина Луиза Гессен-Кассельская родилась в семье ландграфа Гессен-Кассельского Фридриха и Каролины Нассау-Узингенской 25 июля 1797 года. Она была младшим ребёнком в семье. По линии отца Августа приходилась внучкой королю Георгу II.

7 апреля в Касселе, а затем 1 июня 1818 года в Лондоне она вышла замуж за Адольфа Фредерика, герцога Кембриджского. Августа и Адольф были троюродными братом и сестрой. На момент свадьбы невесте был 21 год, жениху — 43. После брака Августа получила титул Её Королевское Высочество герцогиня Кембриджская. Этот титул сегодня носит принцесса Уэльская Кэтрин, супруга принца Уэльского Уильяма, старшего сына короля Карла III. В семье родилось трое детей:
 Георг (1819—1904), герцог Кембриджский, также британский военачальник, более успешный, чем отец
 Августа (1822—1916),
 Мария (1833—1897), замужем за Франциском, герцогом Текским, от этого брака родились британская королева Мария Текская, жена Георга V, и герцог Адольф Текский, названный в честь деда, а в 1917 году получивший от Георга V фамилию Кембридж и титул маркиза Кембриджского.

С 1818 года и до вступления королевы Виктории на трон Великобритании в 1837 года Августа и её супруг жили в Ганновере, где Адольф Фредерик был наместником во время правления братьев Георга IV и Вильгельма IV. В 1837 году они вернулись в Великобританию и стали проживать во дворце Кью, а затем в Сент-Джеймсском дворце. Адольф умер в 1850 году. Августа пережила супруга на тридцать девять лет и умерла в возрасте 91 года, став самой долгоживущей из невесток короля Георга III.

Титулы 
 25 июля 1797 — 7 мая 1818: Её Светлость принцесса и ландграфиня Августа Гессен-Кассельская
 7 мая 1818 — 6 апреля 1889: Её Королевское Высочество герцогиня Кембриджская

Родословная

Примечания 

Принцессы Гессен-Кассельские
Ганноверская династия